Avon poate fi:

 Avon Products, companie producătoare de cosmetice, parfumuri, bijuterii și jucării din Statele Unite
 Stratford-on-Avon, district nemetropolitan în Regatul Unit
 Bradford on Avon, oraș în comitatul Wiltshire, regiunea South West, Anglia
 Avon Lake, oraș din statul Ohio (SUA)
 Avon, Deux-Sèvres
 Avon, Seine-et-Marne
 Avon (editură), parte a HarperCollins